Джеварие́ Меджи́това (; ) — крымскотатарская поэтесса и педагог.

Биография 
Родилась 7 октября 1913 года в селе Чалтемир. Отец, Абдульмеджит — мясник. Мать, Ресимхан — вела домашнее хозяйство. Всего в семье росло пять детей.

Окончив школу в родном селе, поступила в Ялтинский педагогический техникум. Работала учительницей начальных классов при Керченском металлургическом заводе. Во время педагогической практики писала стихи, публиковавшиеся в молодёжной газете «Яш къувет» (Молодая сила).

В 1935 году поступила на факультет крымскотатарского языка и литературы Крымского государственного педагогического института имени М. В. Фрунзе. Училась вместе Аметом Мефаевым, Юнусом Темиркаем, Ризой Халидом, ставших впоследствии писателями. Во время учёбы Меджитова увлеклась фольклором. В 1938 году написала стихотворение, посвящённое беспосадочному перелёту Москва — Дальний Восток, которое опубликовали в газете «Къызыл Къырым», а затем в переводе на русский язык в газете «Красный Крым». Окончив КГПИ в 1939 году поступает в аспирантуру и начинает работать в Научно-исследовательском институте языка и литературы им. А. С. Пушкина. Как младший научный сотрудник работает над темой кандидатской диссертации «Образ женщины в фольклоре крымскотатарского народа» и участвует в фольклорных экспедициях.

В годы Великой Отечественной войны жила в селе Такыл, где работала учителем. В 1944 году была депортирована в Ташкент. Благодаря высшему образованию получила должность экономиста на заводе «Продмаш». Из-за нехватки учителей начинает преподавать русский язык в сельской школе. Затем работает методистом в Орджоникидзевском районе, однако была уволена оттуда и затем в течение пяти лет работала библиотекарем.

После снятия режима спецпоселений Меджитова была завучем, директором узбекских и казахских школ. В 1965 году переезжает в Чирчик. Являлась постоянным автором газеты «Ленин байрагъы» (Ленинское знамя), также печаталась в журнале «Йылдыз». Выпустила четыре сборника стихов «Незабываемые страницы» (1970), «Среди зеленых листьев» (1972), «Среди зелёных листьев» (1974), «Цветы моей жизни» (1987), а в 1980 году опубликовала книгу «Сад моей жизни».

Скончалась 4 сентября 1992 года в Ташкенте.

Память 
4 октября 2013 года в 100-летие со дня рождения Джеварие Меджитовой в Симферополе состоялся вечер её памяти.

Семья 
В Узбекистане вышла замуж. Дочь Сейяре Меджитова (род. 1950) — журналист и публицист.

Литература 
 Кокиева А. Кусьмедим, акъикъат, йырладым сени (Не падала духом, оспівуючи правду) // Йылдыз (Зірка). 1998. № 4;
 Усейнова Г. Джеваире — жемчужина современной крымскотатарской культуры // Голос Крыма. 2003, 17 окт.;
 Деятели крымскотатарской культуры; Къуртнезир.

Примечания

Ссылки 
 105 лет со дня рождения писателя и педагога Джеваире Меджитовой
 Наджие Баталова. Таланты Керченского полуострова
 КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪНЫНЪ ЗЕКЯЛЫЛАРНЫНЪ ХАТЫРАСЫНА

Крымскотатарские писатели
Педагоги СССР
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Журналисты газеты «Янъы дюнья»